Эмма Вяанянен (; 22 декабря 1907, Санкт-Михель, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 20 февраля 1970, Хельсинки, Финляндия) — финская  театра и кино. Лауреат Национальной премии.

Биография 
В 1930 году окончила Финскую театральную школу. Выступала в театрах Рованиеми (1930—1931), Пори (1931—1936), Турку (1935—1939), Тампере (1939—1940), в Народном театре в Хельсинки (1940—1949). С 1949 года — в Радиотеатре.

Создала образы сильных, волевых женщин: Ловийса и Хозяйка Нискавуори («Ловийса», «Каменное гнездо» Вуолийоки), Комиссар («Оптимистическая трагедия» Вишневского).

Снялась в более, чем 100 кино- и телефильмах и сериалах.

За заслуги в развитии национального театрального искусства удостоена Нац. премии. Четырежды лауреат премии «Юсси» за лучшую женскую роль (1947, 1951, 1957, 1958).
В 1958 году награждена медалью Pro Finlandia.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961

Ссылки 
 

Актрисы по алфавиту
Актрисы Финляндии
Актрисы театра Финляндии
Киноактрисы Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia
Лауреаты премии «Юсси»